Le carnaval de Venise a inspiré le titre de plusieurs œuvres :
 Le Carnaval de Venise, opéra-ballet d'André Campra (1699) ;
 Le Carnaval de Venise, ballet de Louis Milon (1816) ;
 Le Carnaval de Venise, composition d'Alamiro Giampieri (1948).